Limburg (Nederlandse provincie), de hedendaagse Nederlandse provincie (1867-heden)
Hertogdom Limburg (1839-1866), Nederlands Limburg als lid van de Duitse Bond, tot 1866
Limburg (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), Limburg als één provincie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839).